Puchar Beskidów 1975 – szesnasta edycja tego pucharu. Oba konkursy wchodzące w skład turnieju odbyły się w Wiśle.

Pierwszy konkurs odbyty 10 stycznia 1975 roku wygrał Stanisław Bobak. Uzyskał on przewagę siedemnastu punktów nad miejscem drugim, które zajął Adam Krzysztofiak. Podium konkursu uzupełnił reprezentant Związku Radzieckiego Władimir Kłepacki. W konkursie wystartowało łącznie czterdziestu jeden zawodników z czterech państw.

Drugi, a zarazem finałowy konkurs indywidualny odbył się dwa dni później, a zwyciężył w nim Stanisław Kawulok, który w pierwszym konkursie uplasował się na ósmej pozycji. Miejsce drugie wywalczył zwycięzca poprzedniego konkursu Stanisław Bobak. Trzecią lokatę zajął Aleksander Stołowski, który nie wystartował w pierwszym konkursie. Wystartowało w konkursie czterdziestu skoczków.

W końcowej klasyfikacji generalnej turnieju triumfował Stanisław Bobak, który w obu konkursach zajął kolejno miejsce pierwsze i drugie. Za nim na drugiej pozycji sklasyfikowany został Wojciech Fortuna (miejsca czwarte i szóste w konkursach), a trzecie miejsce zajął Stanisław Kawulok (miejsca ósme oraz pierwsze).

Terminarz 
Na podstawie danych

Wyniki zawodów

Klasyfikacja generalna

Przypisy 

1975
1975 w sportach zimowych
1975 w polskim sporcie